Die Abkürzung FHA steht für

 Fachhochschule Augsburg, ehemaliger Name Hochschule Augsburg in Deutschland
 Fachhochschule Aargau, ehemaliger Name der Fachhochschule Nordwestschweiz in der Schweiz
 (SS)-Führungshauptamt in der Zeit des Nationalsozialismus, siehe Organisationsstruktur der SS.
 Federal Housing Administration, New Deal Programm in den USA, das den Hausbau unterstützt.
 full height anamorphic, engl. Bezeichnung für ein anamorphotisch verzerrtes Vollbild; entspricht in der Fernsehstudiotechnik einem PAL-Plus bzw. 16:9 Sendeformat 
 Freihandelsabkommen 

FHA